Magdalena van Nassau-Dillenburg (1627-1663) - dochter van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg
 Magdalena van Nassau-Idstein (1546-1604) - dochter van Adolf IV van Nassau-Idstein
 Magdalena van Nassau-Weilburg (1580-1658) - dochter van Albrecht van Nassau-Weilburg

Zie ook 
 Magdalena Henriëtte van Nassau-Weilburg (1691-1725) - dochter van Johan Ernst van Nassau-Weilburg
 Magdalena van Nassau-Siegen (doorverwijspagina)